

Astronomia
 Darvel – cratere di Marte

Geografia
 Darvel – località della Scozia
 Baia di Darvel – baia della Malaysia

Altro
 Darvel – casa di moda